Segala steht für

 Ségala (Gebiet), Gebiet im Zentralmassiv, Frankreich, Departement Aveyron 
 Palazzo Arnaldi-Segala, Palast in dem Ort Vicenza in Italien
 Ségala (Mali), Stadt in Mali 

Segala ist der Name folgender Personen:
 Giovanni Segala (1663–1720), italienischer Maler
 Jon Segalá, Drehbuchautor
 Francisco Segalá, ehemaliger spanischer Schwimmer
 Patricia Segala, brasilianische Tennisspielerin